wortelknol (plant)
stikstofwortelknolletje